John Caldow va ser un ciclista escocès que es dedicà al ciclisme en pista. Competint com amateur, va guanyar una medalla de bronze al Campionat del món de Velocitat de 1899, per darrere de l'anglès Thomas Summersgill i l'estatunidenc Earl Peabody.

Referències

Enllaços externs 
 Fitxa a sitiodeciclismo.net
 Fitxa a cyclebase.nl

Ciclistes escocesos